Martynov kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrej Martynov
 Ivan Ivanovitj Martynov

Robotskapade auktorsförkortningar